Koninklijke Noordstar VV is een Belgische voetbalclub uit Noorderwijk. De club werd opgericht in 1930 en sloot zich in 1938 aan bij de KBVB, waar het stamnummer 2679 kreeg. Noordstar heeft blauw en wit als kleuren en speelt sinds zijn oprichting in de provinciale reeksen.

Geschiedenis 
In 1930 werd in de Herentalse deelgemeente Noorderwijk voetbalclub Noordster opgericht, dat zich aansloot bij de Vlaamse voetbalbond. Toen deze voetbalbond ophield te bestaan in 1938 werd de overstap gemaakt naar de Belgische voetbalbond, wat een naamsverandering naar het huidige Noordstar VV inhield. Na 25 jaar te zijn aangesloten bij de KBVB kwam hier het voorvoegsel "koninklijke" bij. In de jaren '60 richtte de club een eigen jeugdwerking op, die anno 2015 een tiental jeugdploegen omvat. De club speelt sinds zijn aansluiting bij de KBVB in de provinciale reeksen, waar het als hoogtepunt tussen 1995 en 1999 actief was in de 2de provinciale. In het seizoen 2015-16 treedt Noordstar aan in 4de provinciale, de laagste Belgische voetbaldivisie.

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

Vlaamse voetbalclub
Sportvereniging in Herentals
Noorderwijk